Thors (Aube)
Thors (Charente-Maritime)

Personen
Frits Thors (1909-2014), Nederlands nieuwslezer